Mohammadi steht für:
 Mohammadi (Stadt), Stadt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh

Mohammadi ist der Familienname folgender Personen:
 Abbas Mohammadi (* 1975), iranischer Fußballtorhüter
 Akbar Mohammadi (1969–2006), iranischer Regimekritiker
 Ali Mohammadi (* 1984), iranischer Ringer
 Amir Mohammadi, iranischer Mathematiker 
 Bismillah Khan Mohammadi (* 1961), Stabschef der Afghanischen Nationalarmee
 Gholamreza Mohammadi (* 1970), iranischer Ringer
 Marouf Mohammadi (* 1991), afghanischer Fußballspieler
 Massud Ali-Mohammadi (1959–2010), iranischer Teilchenphysiker
 Mehdi Mohammadi (1952–2013), iranischer Fußballspieler und -trainer
 Mehrdad Mohammadi (* 1993), iranischer Fußballspieler
 Milad Mohammadi (* 1993), iranischer Fußballspieler
 Mohammad Mohammadi (* 1977), iranischer Fußballtorhüter
 Mohammad Mohammadi Reyschahri (1946–2022), iranischer Geheimdienstminister
 Mohammad Nabi Mohammadi (1920–2002), afghanischer Politiker der Mudschaheddin
 Mohammad Reza Mohammadi (* 1989), afghanischer Fußballschiedsrichter
 Morad Mohammadi (* 1980), iranischer Ringer
 Mostafa Pour-Mohammadi (* 1959), konservativer iranischer Geistlicher und Politiker
 Saleh Mohammadi (* 1973), pakistanischer Snookerspieler
 Valiollah Mohammadi (* 1962), iranischer Diplomat